Poddębina – osiedle Tuszyna
 Poddębina – osada w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie
 Poddębina – przysiółek wsi Zabełków w Polsce położony w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Krzyżanowice